Но́рберт «Норб» Шема́нски (, род. , Детройт, США — , Дирборн, Мичиган, США) — американский тяжелоатлет, чемпион летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) и многократный чемпион мира. Первый в истории тяжелоатлет, выигравший 4 олимпийские медали.

Спортивная карьера 

Родился в многодетной семье эмигрировавших в США поляков. Начал заниматься спортом (легкая атлетика и американский футбол) в северо-восточной средней школе в Детройте. По стопам своего брата Денниса попробовал себя в тяжёлой атлетике, где проявил свой необычайный талант. До призыва в армию США летом 1943 года он улучшил свой результат в олимпийском троеборье до 365 кг при массе тела около 88 кг.

В составе в 184-го зенитного артиллерийского батальона участвовал во Второй мировой войне, воевал в Европе, в Арденнском сражении, имел боевые награды.

На чемпионатах Соединенных Штатов в 1946 и 1947 годах завоевывал серебряные награды. Также стал вторым на мировом первенстве в Филадельфии (1947).

Дебютировал на Олимпийских играх в 1948 году в Лондоне и выиграл серебро в весовой категории свыше 82,5 кг, уступив соотечественнику . Через 4 года в Хельсинки выиграл золото в категории до 90 кг, опередив советского тяжелоатлета Григория Новака. Олимпийские игры 1956 года был вынужден пропустить из-за травмы спины. В 1960 году в Риме выиграл бронзу в категории свыше 90 кг, проиграв только Юрию Власову из СССР и американцу Джеймсу Брэдфорду. В 1964 году в Токио на своей 4-й Олимпиаде 40-летний Шемански вновь завоевал бронзу в категории свыше 90 кг, уступив советским спортсменам Леониду Жаботинскому и Юрию Власову.

Был известен своей приверженностью американскому «образу жизни», любил есть гамбургеры и пиццу, а также пить пиво, поэтому часто вынужден был делать более длительные перерывы в тренировках.

Достижение спортсмена, выигравшего 4 олимпийские медали, сумел повторить через 36 лет на Играх в Сиднее немец Ронни Веллер (золото, 2 серебра и бронза). Через 4 года в Афинах свои четвёртые в карьере олимпийские награды завоевали также Николай Пешалов (золото, серебро и 2 бронзы) и Пиррос Димас (3 золота и бронза).

За свою долгую карьеру в тяжёлой атлетике (1947–1972) он установил 13 официальных и 11 неофициальных мировых рекордов, в том числе в 1964 году стал первым человеком, который зафиксировал общий вес в 3 лифта более 1200 фунтов (545,5 кг).  28 апреля 1962 года, в возрасте 37 лет и 333 дня, стал самым возрастным спортсменом в истории тяжёлой атлетики, установив официальный мировой рекорд, когда в рывке поднял вес в 164 кг. В 1947—1964 годах выиграл 7 наград на чемпионатах мира (по сумме упражнений), из которых три были золотыми. В 1955 году в Мехико выиграл золото на .

В начале своей карьеры работал пожарным, но был уволен, когда ушел в отпуск, чтобы принять участие в Хельсинкской Олимпиаде 1952 года, на которой он выиграл золото. После завершения спортивной карьеры в 1972 году работал инженером-строителем в своем родном городе Дирборн, штат Мичиган.

В 1997 году был включён в Зал славы Международной федерации тяжёлой атлетики.

Примечания

Ссылки 
 

Тяжелоатлеты США
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1948 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Участники Второй мировой войны